Rock megye (Minnesota)
Rock megye (Nebraska)
Rock megye (Wisconsin)